Martin County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Martin County Courthouse (Indiana), ID-Nr. 05000604
 Martin County Courthouse (Kentucky), ID-Nr. 06000811
 Martin County Courthouse (Minnesota), ID-Nr. 77000755
 Martin County Courthouse (North Carolina), ID-Nr. 79001733